Moorbek (variants: Moorbeek, Moorbeck, Moerbeke, Moerbeek, Moorbach) és un topònim freqüent a les aigües molls o torberes altes o baixes a les regions de llengües germàniques. La primera part significa aigües molls o torbera, la segona part riu.

Hidrografia

A Alemanya

Conca del Mosa 
 Moorbeek: un afluent del Niers a Straelen

Conca de l'Elba 
 Moorbek: un afluent del Mühlenau (Pinnau)
 Moorbek: un afluent del Gieselau
 Moorbek: un afluent del Krückau
 Moorbek: un afluent del Bekau
 Moorbek: un riu-font del Lottbek (Bredenbek)

A Bèlgica

Conca de l'Escalda 
 Moorbeek: un afluent del Maalbeek entre Strombeek-Bever i Wemmel

Geografia 
 Moorbek: un nucli de Großenkneten a la Baixa Saxònia (Alemanya)
 Moerbeek: un municipi de la província d'Holanda Septentrional (Països Baixos)
 Moerbeke-Waas: un municipi de Flandes Oriental (Bèlgica)
 Moerbeke: un nucli del municipi de Geraardsbergen de Flandes Oriental (Bèlgica)
 Morbecque (en neerlandès Moerbeke): un municipi a Flandes francès

Persones 
 Willem van Moerbeke: un clergue i traductor flamenc del